Boedeker ist der Familienname folgender Personen:

 Deborah Boedeker (* 1944), US-amerikanische Altphilologin
 Elisabeth Boedeker (1893–1980), deutsche Chronistin der ersten Frauenbewegung
 Karl Boedeker (1815–1895), deutscher Apotheker und Chemiker

Siehe auch:
 Bödeker
 Boedecker
 Bödecker